

Codici 
 HEB – Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua ebraica

Altro
H-E-B  – catena di supermercati statunitense